Az 1962-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Lipcsében, az NDK-ban rendezték 1962. augusztus 19. és augusztus 25. között, az úszó-Európa-bajnoksággal együtt. A tornát a címvédő Magyarország nyerte, ez volt a nyolcadik Eb-címük.

Résztvevők 

A csoport
 
 
 

B csoport
 
 

C csoport
 
 
 

D csoport

Selejtező csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Második csoportkör

E csoport

F csoport

Helyosztók

A 9–11. helyezésért

Az 5–8. helyezésért

Az 1–4. helyezésért

Két ezüstérmet osztottak ki, bronzérmes nem volt.

Végeredmény

Források 
 
 

F1962
Vizilabda